Дамс — фамилия. Известные носители:
 Дамс, Вальтер (1887-1973) — немецкий музыковед, музыкальный критик и композитор.
 Дамс, Филип (род. 1978) — бельгийский футболист.
 Дамс, Эмиль (род. 1938) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.